

Aziende 
Dupuis – casa editrice belga di fumetti

Persone 
 Antony Dupuis (1973) – tennista francese
 Élie Dupuis (1994) – cantante, musicista e attore canadese
 Imbert Dupuis, anche Du Puy o italianizzato in Umberto del Pozzo (...–1348) – cardinale francese
 Jacques Dupuis (1923-2004) – gesuita e teologo belga
 Lori Dupuis (1972) – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Maurice Dupuis (1914-1977) – calciatore francese, di ruolo difensore
 Nicolas Dupuis (1968) – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore francese, di ruolo difensore
 Olivier Dupuis (1958) – politico belga naturalizzato italiano
 Pascal Dupuis (1979) – hockeista su ghiaccio canadese
 Roy Dupuis (1963) – attore cinematografico e televisivo canadese
 Stephan Dupuis (1959) – truccatore ed effettista canadese
 Sylvain Dupuis (1856-1931) – compositore, direttore d'orchestra, oboista ed insegnante belga